Лютенков Александр Валерьевич (,   — 3 июля 2021) — режиссёр документального кино, сценарист.

Биография 
Родился 6 января 1968 года в Ярославле. В 1993 году окончил биологический факультет МГУ по специальности психофизиология.

В 1995 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров по специальности кинорежиссёр-драматург неигрового фильма, мастерская А. Герасимова и Л. Рошаля (Москва).

Признание и награды 
 1996 год — приз «Бронзовый Медведь» на Международном Фестивале Наций в Эбензее (Австрия) за фильм «Сходка на краю света».
 2006 год — I место и приз «Золотой дельфин» в номинации «Погружение на родных просторах»; III место в номинации «Лучшая ТВ программа о подводном мире» на V Московском Международном фестивале дайвинга «Золотой Дельфин — 2006» за фильм «Севастопольские истории. Подводные тайны Крымской войны».

Фильмография 
 «Мастер-класс»; Vision blues, короткометражные учебные видеофильмы
 1995 — «Прогулка, или Воспоминание об ушедшем времени», 5 мин.; «Модерн в Староконюшенном» — фильм, посвящённый творчеству хореографа Николая Огрызкова, 45 мин.
 1996 — «Сходка на краю света», 14 мин.
 1999 — «Провинциальные вариации на музыкальную тему», Интерньюс (Москва), KNOW HOW FUND (Великобритания), 26 мин.
 1999 — «Я хорошая» - клип поп-группы Стрелки
 2000 — «Дорога в будущее», студия «Русь», 26 мин.
 2001 — «Шустовы», СДФ Вся Россия, 15 мин.; «Социальная журналистика в России», Интерньюс, НП Социальные Инвестиции (Москва), CAF (Великобритания), 26 мин.
 2002 — «Крылья над Берлином. Забытая операция», РТР, 52 мин.
 2003 — «Непобеждённые» (2 серии), телеканал Россия, 90 мин.; «Космический дебют Валентины Терешковой», телеканал «Россия», 30 мин
 2004 — «Мы остались под Вязьмой. По следам погибшей дивизии», телеканал «Россия», 44 мин.
 2006 — «Севастопольские истории. Подводные тайны Крымской войны», НК «Вся Россия», 2 серии по 26 мин.
 2009 — «Забытый Иерусалим», сборник «История: наука или вымысел?», Кинокомпания Godland Pictures (Россия), 53 мин. 
 2011 — «Холод», телеканал «Россия, 44 мин.
 2012 — «Центр подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина», 18 мин.; «Космическая стража», телеканал «Россия», 36 мин.; «Инкубатор гениев», 20 мин.
 2013 — «Братья Стругацкие. Дети полудня», телеканал «Культура», 39 мин.

Примечания

Ссылки 
 Фестиваль «Золотой Дельфин». Итоги 2006 года
 Номинант на Golden Prize Award 8-th 2012 Aljazeera International Documentary Film Festival
 Александр Лютенков

Выпускники биологического факультета МГУ